Canapè (gastronomia), forma de presentació del menjar. Habitualment es tracta d'una peça petita de pa o galeta amb algun tipus de menjar per damunt. Se serveix com un tipus d'aperitiu.
 Canapè (moble), moble allargassat amb el seient i el respatller entapissats (és similar a un sofà).
 Canapè (suport), estructura d'emmagatzematge ubicada sota del llit.